Кафирниган (; ) — река в Средней Азии, один из главных притоков Амударьи. Протекает по Таджикистану, частично образует границу между Таджикистаном и Узбекистаном.

Происхождение названия 
Существует две версии происхождения названия реки. Первая из них утверждает, что данный гидроним состоит из двух слов «кофар» и «нихон», таким образом: Кофарниҳон означает — «убежище неверных» от  — «неверный» и  — «убежище».

Географическое описание 
Начинается Кафирниган у селения , на склоне Гиссарского хребта, где сливаются воды рек Сардаи-Миёна и Сорво. Протекает по Гиссарской долине. Общая протяжённость — 387 км, площадь бассейна — 11,6 тыс. км².

Питание реки в основном снеговое, затем ледниковое. Половодье длится с марта по сентябрь с максимальным стоком воды в июне (верховье) и с февраля по конец августа с максимальным стоком в апреле в низовье. Средний расход воды — 164 м³/с, однако в зависимости от сезона и погодных условий расход колеблется от 30 до 1200 м³/с. Средняя годовая мутность воды в низовьях — свыше 1500 г/м³.

В низовьях берега покрыты камышом и тугайными лесами. На реке расположен город Вахдат, в её бассейне находится столица Таджикистана — Душанбе.

Вода используется для орошения земель долины, а также для рыболовства.

Основные притоки 
 справа: Варзоб, Ханака
 слева: Иляк

Река в искусстве 
 Кафирнигану посвящено одноимённое стихотворение российского барда Юрия Панюшкина.

Примечания

Литература 
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 203. — 538 с. — 100 000 экз.
 
 

Притоки Амударьи
Реки районов республиканского подчинения Таджикистана
Реки Душанбе
Реки Хатлонской области
Реки Сурхандарьинской области
Пограничные реки